Square Louise-Michel existe comme espace vert dans trois villes de France :
 Square Louise-Michel (Paris) ;
 Square Louise-Michel (Marseille).
 Square Louise-Michel (Massy)